

Araldica 
Balestra – elemento che ha la stessa simbologia dell'arco

Armi 
Balestra – arma antica, sviluppata dopo l'invenzione dell'arco per aumentarne la potenza e la gittata
Balestra aviglianese – arma da taglio lucana

Biologia 
Pesci Balestra – nome comune degli appartenenti alla famiglia Balistidae, che comprende 42 specie di pesci d'acqua salata

Meccanica 
Balestra – tipo di molla con applicazioni anche nel campo automobilistico

Persone 
Alda Balestra – ex-modella italiana eletta Miss Italia 1970
Antonio Balestra – pittore e incisore italiano della Repubblica di Venezia
Dino Balestra – dirigente d'azienda e scrittore svizzero.
Franco Balestra – pallonista italiano, campione di pallapugno
Giovanni Battista Balestra – incisore italiano
Igino Balestra – calciatore italiano
Pietro Balestra – economista e statistico svizzero
Pietro Balestra – scultore italiano del tardobarocco
Renato Balestra – stilista italiano
Tito Balestra – poeta italiano tra i maggiori del Novecento

Altri progetti